Bob Lutz e Stan Smith hanno battuto in finale Marty Riessen e Sherwood Stewart 1-6, 7-5, 6-3.

Teste di serie

 Bob Hewitt /  Frew McMillan (quarti di finale)
 Wojciech Fibak /  Tom Okker (quarti di finale)
 Bob Lutz /  Stan Smith (Campioni)
 Fred McNair /  Raúl Ramírez (primo turno)
 Brian Gottfried /  Dick Stockton (quarti di finale)
 Peter Fleming /  John McEnroe (quarti di finale)
 Víctor Pecci /  Kim Warwick (quarti di finale)
 Marty Riessen /  Sherwood Stewart (finale)

 John Alexander /  Phil Dent (terzo turno)
 Gene Mayer /  Hank Pfister (secondo turno)
 Colin Dowdeswell /  Chris Kachel (primo turno)
 Bob Carmichael /  Ray Ruffels (secondo turno)
 Ray Moore /  Roscoe Tanner (terzo turno)
 Álvaro Fillol /  Jaime Fillol (primo turno)
 Ross Case /  Geoff Masters (terzo turno)
 Tim Gullikson /  Tom Gullikson (terzo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

US Open 1978